Blairet peut faire référence à :
 Michel Blairet (1927-2016), militant sportif et associatif ;
 Pierre Blairet (1930-2019), militant syndical et politique.